Алчитепе́ (; прежнее название — Крития ) — маленькая турецкая деревня в районе Эджеабат, провинция Чанаккале, на расстоянии около шести километров от южной оконечности полуострова Галлиполи.

Во время Галлиполийской кампании Первой мировой войны (1915 год) деревня в течение нескольких месяцев была целью неоднократных и безуспешных атак французско-британских войск (см. Первая битва за Критию, Вторая битва за Критию, Третья битва за Критию).

Население

Известные уроженцы и жители 
 Апостол (Трифонос) (1878—1957), епископ Амасийский

Города Турции